Marc Dantzer (1903-1990), acteur français de cinéma.
 Robert Dantzer (1944-), neurobiologiste français.
 Michel Dantzer  (1967-), préparateur physique français.